New Mill – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 New Mill – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)